Овуля́ция (от ) — явление, представляющее собой выход яйцеклетки из яичника в маточную трубу в результате разрыва зрелого фолликула. Во время овуляции яйцеклетка находится на стадии созревания ооцита второго порядка (см. оогенез). Из фолликула яйцеклетка попадает в яйцевод (называемый у женщины фаллопиевой трубой), где происходит оплодотворение. Биологический смысл овуляции состоит в освобождении яйцеклетки из фолликула для её оплодотворения и дальнейшего прохода по половым путям.

Описание 

Овуляция у женщины происходит за 14 дней до начала менструального цикла (при 28-дневном цикле это происходит на 14-й день, однако отклонение от среднего наблюдается часто и в определённой степени является нормальным). Сам процесс выхода яйцеклетки из фолликула занимает не более одного часа, далее, попав в воронку фаллопиевой трубы, яйцеклетка сохраняет способность быть оплодотворённой в течение приблизительно одних суток. Объективно женщина не способна почувствовать момент овуляции. Период времени, в течение которого высока вероятность овуляции, называют овуляторным периодом. Овуляторный период не имеет определённой продолжительности, разные исследователи указывают различную длительность периода овуляции — это зависит от методов определения овуляции. В медицинских учреждениях распространены следующие методы определения овуляции: ультразвуковая диагностика фолликулов яичника, определение концентрации лютеинизирующего гормона в крови. В домашних условиях используют мочевую проверку на концентрацию лютеинизирующего гормона, а также температурный метод, упрощённо о периоде овуляции судят согласно календарному методу. Зачатие происходит в период овуляции. В этот период женщина нередко испытывает высокое половое влечение.

Процесс овуляции управляется гипоталамусом, который регулирует работу передней доли гипофиза. Регуляция осуществляется посредством гонадотропин-рилизинг гормона, под действием которого гипофиз выделяет в кровь гонадотропные гормоны: лютеинизирующий гормон и фолликулстимулирующий гормон. В фолликулярной (предовуляторной) фазе менструального цикла фолликул яичника значительно увеличивается в размере (следствие воздействия фолликулстимулирующего гормона). Созревая, фолликул достигает приблизительно 2 см в диаметре. Внутри фолликула развивается яйцеклетка. При созревании фолликул выделяет эстрогены — гормоны, оказывающие системное воздействие, прежде всего на репродуктивные органы женщины. Под действием эстрогенов передняя доля гипофиза выделяет увеличенное количество лютеинизирующего гормона (ЛГ) в течение короткого времени (так называемый «овуляторный пик ЛГ»), который запускает «созревание» яйцеклетки (первое деление мейоза). После созревания в фолликуле формируется разрыв, через который яйцеклетка покидает фолликул. Между овуляторным пиком ЛГ и овуляцией проходит около 36—48 часов. В течение постовуляторной фазы (фазы жёлтого тела) яйцеклетка обычно перемещается по фаллопиевой трубе в направлении матки. Если произошло оплодотворение яйцеклетки, то на третий-четвёртый день эмбрион попадает в полость матки и на пятый-седьмой день происходит процесс имплантации.

Если оплодотворения не произошло, яйцеклетка погибает в фаллопиевой трубе в течение приблизительно 24 часов.

Ановуляция 

Менструальный цикл, характеризующийся отсутствием выхода яйцеклетки из яичника, называется ановуляцией. Ановуляция является одним из самых частых вариантов эндокринного бесплодия. Одна из частых причин олигоовуляции (аномально редкой овуляции) и ановуляции — синдром поликистозных яичников.

См. также 
 Овуляторный синдром
 Менструальный цикл
 Эффект зрачка

Примечания

Ссылки 
 Что такое овуляция и способы её определения 

Физиология репродуктивной системы женщин